Islandia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Islandia (Florida)
Islandia (New York)